Robert Reichel, češki hokejist, * 25. junij 1971, Litvínov, Češka.

Reichel je kariero začel pri klubu HC Litvínov v češkoslovaški ligi, leta 1989 pa je bil izbran na NHL naboru kot 70. s strani kluba Calgary Flames, za katerega je zaigral v sezoni 1990/91. Po šestih sezonah je prestopil v klub New York Islanders, v ligi NHL, kjer je igral še za kluba Phoenix Coyotes in Toronto Maple Leafs, pa je skupno odigral 830 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 252 golov in 378 podaj, ter 70 tekem končnice, na katerih je dosegel osem golov in triindvajset podaj. 

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve bronasti medalji, za češko pa na dveh olimpijskih igrah, na kateri je osvojil eno zlato medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate in eno bronasto medaljo.

Sprejet je bil v Češki hokejski hram slavnih, leta 2015 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih

Pregled kariere

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 36
| 17
| 10
| 27
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko prvenstvo U18 A
| 88
|
| 5
| 7
| 4
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 8
| 4
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 3
| 8
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 44
| 23
| 25
| 48
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 14
| 7
| 21
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 52
| 49
| 34
| 83
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 11
| 10
| 21
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 90/91
|
| 66
| 19
| 22
| 41
| +17
| 22
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 0
| 0
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 91/92
|
| 77
| 20
| 34
| 54
| +1
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 92/93
|
| 80
| 40
| 48
| 88
| +25
| 54
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| -6
| 2
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 93/94
|
| 84
| 40
| 53
| 93
| +20
| 58
|
| 7
| 0
| 5
| 5
| +3
| 0
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 94/95
|
| 21
| 19
| 24
| 43
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 18
| 17
| 35
| -2
| 28
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| +1
| 4
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 95/96
|
| 46
| 47
| 54
| 101
| +13
| 84
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 4
| 4
| 8
| +8
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 96/97
|
| 70
| 16
| 27
| 43
| -2
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 96/97
|
| 12
| 5
| 14
| 19
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 9
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 97/98
|
| 82
| 25
| 40
| 65
| -11
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 98/99
|
| 70
| 19
| 37
| 56
| -15
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 98/99
|
| 13
| 7
| 6
| 13
| +2
| 4
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| -2
| 2
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 99/00
|
| 45
| 25
| 32
| 57
| +2
| 26
|
| 7
| 3
| 4
| 7
| +3
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 00/01
|
| 49
| 23
| 33
| 56
| +23
| 72
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +1
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 5
| 7
| 12
| +11
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
|
| 78
| 20
| 31
| 51
| +7
| 26
|
| 18
| 0
| 3
| 3
| -6
| 4
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 02/03
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
|
| 81
| 12
| 30
| 42
| +7
| 26
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| -4
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 8
| 4
| 4
| 8
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
|
| 69
| 11
| 19
| 30
| +2
| 30
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| +4
| 8
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -4
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 04/05
|
| 32
| 9
| 19
| 28
| -13
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 05/06
|
| 52
| 11
| 26
| 37
| -6
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 06/07
|
| 52
| 26
| 21
| 47
| +2
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 07/08
|
| 51
| 23
| 7
| 30
| +10
| 62
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 08/09
|
| 47
| 14
| 31
| 45
| +11
| 72
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 09/10
|
| 52
| 13
| 28
| 41
| 
| 88
|
| 5
| 3
| 4
| 7
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1528
| bgcolor="#7FFF00" | 624
| bgcolor="#7FFF00" | 790
| bgcolor="#7FFF00" | 1414
| bgcolor="#7FFF00" | +122
| bgcolor="#7FFF00" | 1103
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 26
|}

Zunanje povezave 

 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih